Барбара Нивен (, род. ) — американская актриса.

Жизнь и карьера 
Барбара Нивен родилась в Портленде, Орегон. Нивен сыграла более восьмидесяти ролей на протяжении своей карьеры, но наиболее известна благодаря участию в мыльных операх «Дерзкие и красивые» и «Одна жизнь, чтобы жить». Нивен кроме этого снялась в сериале «Золотые крылья Пенсаколы» в 1998—2000 годах и была гостем в таких шоу как «Скорая помощь», «Детектив Раш», «Зачарованные», а также имела второстепенные роли в сериалах «Тихие палисады» и «Шелковые сети».
 
Нивен сыграла роль Мэрилин Монро в фильме HBO «Крысиная стая» в 1998 году и появилась в нескольких десятках фильмов. В двухтысячных она сыграла во многих фильмах для женского кабельного канала Lifetime, в том числе «Убийство в моем доме» (2006), «Чёрная вдова» (2008), «Смерть в 17» (2008), «Обвиняемая» (2009), «Секреты моей матери» (2012) и «Жена online» (2012).

В 2013 году Нивен получила одну из основных ролей в сериале «Кедровая бухта», напротив Энди Макдауэлл.

Личная жизнь 
Трижды была замужем. С 1993 по 1998 год была замужем за актёром Дэвидом Нивеном мл. У неё есть дочь Джессика и трое внуков.

Барбара Нивен имеет двойное гражданство США и Канады.

Фильмография 

 Обещание (1986)
 Fatal Encounter (1990)
 Нанятые для убийства (1990)
 Полицейский-психопат 2 (1993)
 Незаконное вторжение (1993)
 Свояченица (1995)
 Взять живым (1995)
 За семью замками (1995)
 Ложный огонь (1996)
 Гуманоиды из бездны (1996)
 Лесной воин (1996)
 Depraved (1996)
 Имплантаторы (1997)
 Doublecross on Costa’s Island (1997)
 Крысиная стая (1998)
 Замужем за монстром (1998)
 Одинокий тигр (1999)
 Anoosh of the Airways (1999)
 Born Bad (1999)
 Luminarias (2000)
 Наедине с незнакомцем (2000)
 Рождественская песнь (2003)
 Незадачливый маньяк (2004)
 Тигриный рейс (ТВ, 2004)
 Свадебная лихорадка (2004)
 The Drone Virus (2004)
 Охота на призраков (2005)
 Только ты и я (2005)
 Чужой в моей постели (2005)
 Соседка (2005)
 Неудачная шутка (2006)
 Бумажный детектив: Загадка Дикого Запада (2006)
 Убийство в моём доме (2006)
 Всё, что есть у тебя (2006)
 Соперница (2006)
 День Святого Валентина (2007)
 Жажда скорости (2007)
 McBride: Semper Fi (2007)
 Чёрная вдова (2008)
 Смерть в 17 (2008)
 Короткая дорожка (2008)
 Спасти сказку (2008)
 Огненный шквал (2009)
 Кровь Луны (2009)
 Обвиняемая (2009)
 The Alpha Geek (2009)
 Home Invasion (2012)
 Жена online (2012)
 Секреты моей матери (2012)
 Пёс-купидон (2012)
 Идеальный конец (2012)
 Hamlet’s Ghost (2013)
 Глава денатурата (2013)
 Кедровая бухта (2013—2015)
 Кедровая бухта (2013)

Примечания

Ссылки 
 

Родившиеся в Портленде (Орегон)
Актрисы телевидения США